Дудкевич:
 Дудкевич, Валентин Владимирович — директор-художественный руководитель государственной организации «Заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь Дзяржаўны ансамбль танца Беларусі», кавалер ордена Франциска Скорины.
 Дудкевич, Кароль — польский шашист.